Lela bezeichnet:

mehrere Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lela (Georgia)
 Lela (Louisiana)
 Lela (Oklahoma)
 Lela (Texas)

weitere Orte:
 Lela (Holpilat), Dorf im osttimoresischen Suco Holpilat

ist der Name von:

 Lela (Fußballspieler), brasilianischer Fußballspieler